Миноносцы типа G-192 — тип эскадренных миноносцев (по официальной классификации — больших миноносцев), состоявший на вооружении Военно-морского флота Германии в период Первой мировой войны. Всего было построено 6 миноносцев этого типа.

Энергетическая установка 
На кораблях типа в качестве ГЭУ были установлены 2 паровые турбины системы «Германия» мощностью 19 100 л. с., три военно-морских угольных и один военно-морской нефтяной котёл. Максимальные запасы топлива на миноносцах типа составляли 145 тонн угля и 76 тонн нефти.

Вооружение 
Миноносцы вооружались 2х1 88-мм скорострельными орудиями. Торпедное вооружение эсминцев состояло из 4 500-мм торпедных аппаратов.

Список миноносцев типа

Примечания

Литература 
 
 

Большие миноносцы Германии
Миноносцы по типам
Миноносцы Первой мировой войны